Diebolt ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Diebolt (1628–1663), Schweizer Kupferstecher und Glasmaler
 Michel Diebolt-Weber (1859–1936), Landtagsabgeordneter und Senator

Siehe auch:
 Diebold
 Diepolt
 Diepold